La capra è una scultura in bronzo di cm 120,5 x 72 x 144 realizzata nel 1950 dal pittore spagnolo Pablo Picasso. È conservata al Museum of Modern Art
di New York.

La Capra è composta con oggetti e materiali di scarto recuperati in una discarica a Vallauris, assiemati e ricoperti da un calco in gesso. 

Sculture nel MoMA
Pablo Picasso
Sculture moderne e contemporanee